Braat ist der Familienname der folgenden Personen:

 Adrie Braat (* 1955), niederländischer Jazzmusiker
 Wouter C. Braat (1903–2000), niederländischer Archäologe